9973 est une concaténation de chiffres qui peut exprimer :
 9 973 (nombre), un nombre dans le système décimal
 9973, année du calendrier grégorien, dont le premier janvier sera un lundi selon les calculs d'éphéméride.

Notes et références 

Homonymie de nombre